Észak-Macedónia
Recsica, település Kumanovo községben
Recsica, település az Ohridi járásban

 Fehéroroszország
Recsica, település a Breszti területen
Recsica, város a Homeli területen, a Recsicai járás székhelye